Червоносёлка — название населённых пунктов на Украине:
 Червоносёлка — село в Овручском районе Житомирской области.
 Червоносёлка — село в Пулинском районе Житомирской области.

См. также